Лазарев, Валентин:
 Лазарев, Валентин Иванович (1913—1975) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.
 Лазарев, Валентин Николаевич (род. 1949) — газорезчик Алатырского механического завода, народный депутат СССР.